Список крупнейших землетрясений — крупнейшие в известной истории землетрясения по магнитуде и по числу жертв.

Список крупнейших землетрясений по магнитуде 
Здесь указаны землетрясения, магнитуда которых составила  8,5 и выше.

Список наиболее смертоносных землетрясений

Примечания

Ссылки 

 epicentrum.ru — сайт о землетрясениях
 Крупнейшие мировые землетрясения на jut.su
 Самые сильные землетрясения последних 100 лет — «Би-Би-Си», 6 апреля 2009.